Keizer Ferdinand III (1608-1657)
 De heilige Ferdinand III van Castilië (1199-1252), koning van Castilië (1217-1252), koning van León (1232-1252)
 Ferdinand II van Aragón (1452-1516), ook bekend als Ferdinand III van Napels
 Ferdinand I der Beide Siciliën (1751-1825), ook bekend als Ferdinand III van Sicilië
 Ferdinand III van Toscane (1769-1824), Groothertog van Toscane (1790-1801, 1814-1824), keurvorst van Salzburg (1802-1805) en groothertog van Würzburg (1806-1814)